Кэйд Брэм Макноун (; род. 12 января 1977) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1999 году. Выступал за команды «Чикаго Беарз», «Майами Долфинс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Ссылки 
 Статистика игрока

Игроки в американский футбол США
Игроки «Чикаго Беарз»